

Geografia
Outlook – città statunitense nel Montana
Outlook – comunità non incorporata statunitense nello stato di Washington

Informatica
Microsoft Outlook – software di gestione della posta elettronica e PIM 
Outlook.com – servizio di posta elettronica via web
Outlook Express – client di posta elettronica

Altro 
Outlook – periodico pubblicato in India